Louis Favre est le nom de plusieurs personnalités :

 Louis Favre (1822-1904) écrivain, naturaliste, archéologue neuchâtelois (Suisse) ;
 Louis Favre (1824-), avocat, auteur de biographies, grammairien ;
 Louis Favre (1826-1879), ingénieur (percement du tunnel ferroviaire du Saint-Gothard) ;
 Louis Favre (1868-), auteur d'ouvrages sur la méthode scientifique, professeur de Méthode expérimentale ;
 Louis Favre (1891-1956), peintre et dessinateur français ;
 Louis Favre (1910-1944), prêtre et résistant français ;
 Louis Favre (1923-2008), footballeur français.